Piersig ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Piersig (1900–1978), deutscher Musikwissenschaftler 
 Johannes Piersig (1907–1998), deutscher Kantor 
 Sebastian Piersig (* 1984), deutscher Kanuslalomfahrer

Siehe auch:
 Pirsig